Ибрахимай — фамилия. Известные носители:

 Ибрахимай, Делина (род. 1983) — албанский политик.
 Ибрахимай, Йилдрен (род. 1995) — косоварский футболист.